Cerkwie  pod wezwaniem Zaśnięcia NMP:

Cerkwie w Polsce 
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Barlinku
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim
 Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Boćkach
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Czyżach
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Dubinach
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Górowie Iławeckim
 Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalnikowie
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Kleszczelach
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Ługach
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemyślu
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczebrzeszynie
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Uhrusku
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie
 Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Wojnowie
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Zabłudowie
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Zimnej Wodzie

Cerkiew na Świecie 
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zrenjaninie – Serbia

Zobacz też 
 parafia Zaśnięcia NMP